Новоалександровка — деревня в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

Физико-географическая характеристика 
Деревня расположена в юго-западной части Саратовского района, недалеко от автодороги  («Саратов—Воронеж»), на берегу реки Латрык. Расстояние до административного центра села Михайловка — 5 км, до областного центра составляет 12 км. С областным центром Новоалександровка связана автодорогой с твёрдым покрытием. 

Часовой пояс

 Уличная сеть

В деревне Новоалександровка одна единственная улица — Саратовская. Также к территории населённого пункта относится СНТ Радуга.

Население 

В деревне на 1 января 2018 года проживало 17 человек, насчитывалось 8 домовладения.

Достопримечательности 
 Александровский пруд. Его называют еще Михайловским, а иногда и озером Латрык. Глубина водоема в максимальном месте превышает 4,5 метров.
 В Новоалександровке на площади 0,5 гектаров расположено небольшое мусульманское кладбище.

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района